Эрик Травез Дампьер (; родился 14 июля 1975 года в Джексон, Миссисипи) — американский баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации.

Карьера 
Дампьер был выбран под 10-м номером на драфте НБА 1996 года командой «Индиана Пэйсерс». В своём дебютном сезоне сыграл 72 игры, 21 из которых в стартовом составе, в среднем набирая 5,1 очков и 4,1 подборов за игру. 12 августа 1997 года был обменян в Голден Стэйт Уорриорз.
Следующие семь лет он провёл, в первую очередь в качестве основного центра. В сезоне 2003-04 в среднем за игру набирал 12,3 очков, 12 подборов и 1,85 блокшотов. Тем не менее, некоторые критики утверждали, что он активизировал свою продуктивность, потому что это был его последний сезон по контракту в «Уорриорз».

24 августа 2004 года Дампьер был подписан «Даллас Маверикс». В своём первом сезоне в «Далласе» он сыграл в 59 играх, 56 из которых в старте, набирая 9,2 очков, 8,5 подборов и 1,85 блоков за игру.

13 июля 2010 года Дампьер был обменян в «Шарлотт Бобкэтс» вместе с  и  на Тайсона Чендлера и Алексиса Аджинка. 14 сентября 2010 года он отказался от обмена.

23 ноября 2010 года он подписал контракт с «Майами Хит».

9 февраля 2012 года Дампьер подписал десятидневный контракт с «Атланта Хокс». 19 февраля подписал второй десятидневный контракт с «Хокс».

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Эрик Дампьер на официальном сайте НБА
 Эрик Дампьер на сайте ESPN 

Баскетболисты США
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Атланта Хокс»
Выпускники Университета штата Миссисипи